Grbavci est un toponyme qui peut désigner :
Grbavci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
Grbavci, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Podgorica.